Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Woodford () :
le comté de Woodford, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Woodford, situé dans l'État du Kentucky.